12. dynastie je jednou ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Střední říše. Vládla přibližně v letech 1939–1760 př. Kr.. Počátek Střední říše byl poznamenán minulou historií, jednak Prvním přechodným obdobím, které trvalo asi 140 let, kdy celistvost byla rozdrobena na lokální vládce, a jednak na postupně obnovenou centralizací vlády v 11.dynastie, zejména pak za vlády
Mentuhotepa II. Označuje se jako „Počáteční střední říše“. V pozdní části Střední říše, přibližně od vlády Senusreta III. se objevují nové prvky v zobrazování panovníka, nikoliv jak dosud v podobě idealizovaného jinošského faraona, ale v realističtějším obraze moudrého vládce, ochránce řádu země. Zároveň se stabilizuje jazyková forma písemných hieroglyfických záznamů.

Panovníci 12. dynastie

Reference

Související články 
 11. dynastie
 Fajjúmská oáza
 Povídka o Sinuhetovi

Literatura 
 Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames & Hudson 1997, New York,

Externí odkazy 
 
 

 
Egyptské dynastie